Osoby o tym nazwisku:
 Christian Wakeford – brytyjski polityk
 Tony Wakeford – brytyjski wokalista, gitarzysta, autor tekstów i muzyki